Сучевица ()

 Сучевица — село и коммуна в Румынии в жудеце Сучава в регионе Южная Буковина.
 Сучевица — православный монастырь на северо-востоке Румынии, в южной части исторической области Буковина.